Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Shinonome :
 le Shinonome, un destroyer de classe Murakumo lancé en 1898 et coulé en 1913 ;
 le Shinonome, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1927 et coulé en 1941.

Shinonome